Paja herbaliza puede referirse a:
 el nombre común de la planta Vicia articulata; o
 el nombre común de la planta Cicer arietinum.